Kockázat valamely cselekvéssel járó veszély, veszteség lehetősége.
 A kockázat (Risk) Isaac Asimov egyik sci-fi novellája
 Kockázat (informatikai biztonság) olyan jellemző, mely leírja az informatikai rendszer fenyegetettségének nagyságát.
 Kockázat 1968-ban készült lengyel tévéfilmsorozat (Stawka większa niż życie).